Pain - Peter Tägtgren által létrehozott svéd zenei projekt
Pain – magyar rapper
Pain - Kisimoto Maszasi Naruto című manga- és animesorozatának szereplője
Pain (videójáték)